HVU est un sigle qui peut désigner :
 Hogeschool van Utrecht (en français, Université des sciences appliquées d'Utrecht), une université publique professionnelle située à Utrecht et Amersfoort, aux Pays-Bas ;
 , une université publique, au Vietnam.